Hans Ko(e)foed kan henvise til flere personer:

 Hans Hansen Koefoed (1720-1796) – dansk generalpostdirektør
 Hans Koefoed (1750-1822) – dansk landsdommer og stiftamtmand, søn af den foregående
 Hans Henrik Koefoed (1760-1809) – dansk søofficer, bror til den foregående
 Hans Madsen Koefoed (1792-1868) – dansk officer og folketingsmand
 Hans Madsen Kofoed (1844-1919) – dansk landmand og landstingsmand